Богда́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии 
 Богданова, Антонина Павловна (1904—1983) — советская киноактриса.
 Богданова, Анна Андреевна (род. 1984) — российская легкоатлетка.
 Богданова (Литуева), Валентина Михайловна (1930—2008) — советская прыгунья в длину.
 Богданова, Вера Олеговна (род. 1986) — российская писательница, переводчик, литературный обозреватель.
 Богданова, Галина Михайловна (1925—2013) — шлифовщица, Герой Социалистического Труда.
 Богданова, Дарья Александровна (род. 1991) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Богданова, Евгения Валентиновна (род. 1937) — советская фигуристка.
 Богданова, Елена Михайловна (род. 1955) — депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва.
 Богданова, Ирина Александровна (род. 1987) — российская спортсменка (вольная борьба).
 
 Богданова, Мария Евгеньевна (род. 1973) — российский музыкант, автор и исполнитель, выступающая под псевдонимом Амария.
 Богданова, Медина Искандеровна (1906—1962) — советский учёный-лингвист, литературовед
 
 Богданова, Наталия Николаевна (1931—2015) — народный художник России
 
 
 Богданова, Татьяна Сергеевна (урождённая Карпакова; ок. 1812—1842) — русская балерина.
 Богданова, Юлия Алексеевна (род. 1964) — советская пловчиха.

 Составные фамилии 
 Богданова-Бельская, Паллада Олимповна (1885—1968) — русская поэтесса Серебряного века.
 Богданова-Чеснокова, Гликерия Васильевна (1904—1983) — советская актриса.

 Топонимы 
 Богданова — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Богданова — село в Тербунском районе Липецкой области.
 Богданова — деревня в Болховском районе Орловской области.